Бакланица, Бокланицы — деревня в Себежском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения Себежское.

География 
Находится на юго-западе региона, в северной части района, в обезлесенной местности у автодороги  «Себеж — Томсино».

Уличная сеть не развита.

История 
В 1802—1924 годах земли поселения Бокланица входили в Себежский уезд Витебской губернии.

В 1941—1944 гг. местность находилась под фашистской оккупацией войсками Гитлеровской Германии.

До 1995 года деревня входила в Томсинский сельсовет. Постановлением Псковского областного Собрания депутатов от 26 января 1995 года все сельсоветы в Псковской области были переименованы в волости и деревня стала частью Томсинской волости.

В 2010 году Томсинская волость была упразднена, и деревня Бакланица вместе с другими населёнными пунктами, была влита в состав нового муниципального образования «сельское поселение Себежское».

Население 

 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 100 % от общей численности в 8 чел..

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство.

На местном кладбище находится воинское захоронениеи: 6 одиночных могил, 6 надгробий из мраморной крошки0,6х1,25х0,20 м; металлических тумб в виде усечённой пирамиды Н — 1,2 м, основание 0,5 м. Количество захороненных: 4 известных и 3 неизвестных участников сопротивления.

Транспорт 
Деревня доступна по автодороге 58К-557 Себеж — Томсино.

Примечания

Ссылки 
  Бакланица на Викимапии

Населённые пункты Себежского района